Według definicji ciała zarządzającego sportami motorowymi na świecie – Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Formuła 1 (w skrócie F1) jest najwyższą klasą wyścigów samochodów jednomiejscowych. Słowo „formuła” w nazwie odnosi się do zbioru zasad, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy i z którymi muszą być zgodne wszystkie samochody. Sezon mistrzostw świata Formuły 1 składa się z serii wyścigów, znanych jako Grand Prix, które odbywają się na przeznaczonych do tego celu torach wyścigowych, a czasem na zamkniętych ulicach miast. Najbardziej znanym Grand Prix jest Grand Prix Monako, odbywające się w Monte Carlo. Na podstawie wyników każdego wyścigu przyznaje się punkty zarówno dla kierowców, jak i konstruktorów. Punkty te decydują o tym, któremu kierowcy i konstruktorowi przysługuje mistrzostwo po każdym sezonie.

Kierowcy 

Najwięcej razy w historii Formuły 1 stawał na podium Lewis Hamilton – w 191 wyścigach. Drugie miejsce w tej klasyfikacji należy do Michael Schumacher (155 razy na podium), a trzecie do Sebastiana Vettela (122 razy na podium). Rekordzistą, jeśli chodzi o najdłuższy okres pomiędzy pierwszym a ostatnim pobytem na podium jest Michael Schumacher. Pomiędzy pierwszym jego podium, w Grand Prix Meksyku 1992, a ostatnim, w Grand Prix Europy 2012, minęło 20 lat, 3 miesiące i 2 dni. Najmłodszym zdobywcą podium, a zarazem zwycięzcą jest Sebastian Vettel, kiedy to wygrywając Grand Prix Włoch 2008 miał 21 lat i 73 dni. Najstarszym zaś zdobywcą podium i najstarszym zwycięzcą jest Luigi Fagioli, ponieważ wygrał Grand Prix Francji 1951, mając 53 lata i 22 dni.

215. kierowców stanęło choć raz na podium.

Lista zdobywców podium 
Stan po Grand Prix Abu Zabi 2022.

Pogrubioną czcionką oznaczono kierowców nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Źródło:

Według kraju 
Źródło:

Konstruktorzy 
Najbardziej utytułowanym konstruktorem Formuły 1 jest Ferrari, którego kierowcy stawali 798 razy na podium. McLaren jest drugi z 494 podiami, a Williams trzeci z 313 podiami. Najwięcej razy na podium stawali kierowcy zespołów brytyjskich (1511), następnie włoskich (894) i niemieckich (303). Do tej pory 60 konstruktorom udało się osiągnąć miejsca na podium.

Lista zdobywców podium 

Stan po Grand Prix Abu Zabi 2022.

Pogrubioną czcionką oznaczono konstruktorów nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Źródło:

Według kraju

Silniki 
Najwięcej pozycji na podium wśród dostawców silników zdobyło Ferrari (804). Mercedes plasował się w pierwszej trójce po 557 razy, a Ford 535 razy.
Najwięcej razy na podium stawali kierowcy, których bolidy były napędzane przez silniki dostawców włoskich (890), następnie brytyjskich (734) i niemieckich (701). Do tej pory 37 dostawcom silników udało się osiągnąć miejsca na podium.

Lista zdobywców podium 

Stan po Grand Prix Abu Zabi 2022.

Pogrubioną czcionką oznaczono dostawców silników nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1.

Źródło:

Według kraju

Opony 
Najwięcej pozycji na podium wśród dostawców opon zdobyło Goodyear (1138). Pirelli plasował się w pierwszej trójce 859 razy, a Bridgestone 482 razy.

Lista zdobywców podium 
Stan po Grand Prix Abu Zabi 2022

Pogrubioną czcionką oznaczono dostawców opon nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1.

Według kraju

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport